La Coppa del Re 2000  è la 64ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 1999-2000

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2000
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Vitoria